In 2017 werd het 72ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 24 juni tot 28 augustus en werd georganiseerd door de FAF. Santos werd kampioen. 

De kampioen mag deelnemen aan de Copa do Brasil 2018, Copa Verde 2018 en de twee eersten aan de Série D 2018. Normaal zouden zeven teams deelnemen, maar Santana zei zes dagen voor de start van de competitie af omdat ze het financieel niet rond kregen.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Braziliaans competitievoetbal 2017